Епархия Кагуаса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кагуас, Пуэрто-Рико. Епархия Кагуаса входит в митрополию Сан-Хуана. Кафедральным собором епархии Кагуаса является церковь Сладчайшего Имени Иисуса.

История 
4 ноября 1964 года Папа Римский Павел VI издал буллу «Quod munus», которой учредил епархию Кагуаса, выделив её из архиепархии Сан-Хуана и епархии Понсе.

11 марта 2008 года епархия Кагуаса передала часть своей территории для возведения епархии Фахардо-Умакао.

Ординарии епархии 
 епископ Рафаэль Гровас Феликс (19.01.1965 — 12.02.1981);
 епископ Энрике Мануэль Эрнандес Ривера (13.02.1981 — 28.07.1998);
 епископ Рубен Антонио Гонсалес Медина C.M.F. (12.12.2000 — 22.12.2015) — назначен епископом Понсе;
 епископ Эусебио Рамос Моралес (2.02.2017 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 71,8% от общего числа населения епархии.

|-
| 1965 || 431.804 || 531.433 || 81,3 || 85 || 24 || 61 || 5.080 ||  || 113 || 98 || 25
|-
| 1970 || 472.078 || 524.531 || 90,0 || 132 || 42 || 90 || 3.576 ||  || 100 || 100 || 32
|-
| 1976 || 542.529 || 580.000 || 93,5 || 107 || 34 || 73 || 5.070 ||  || 84 || 133 || 35
|-
| 1980 || 474.000 || 559.000 || 84,8 || 108 || 29 || 79 || 4.388 ||  || 93 || 105 || 32
|-
| 1990 || 551.000 || 635.000 || 86,8 || 106 || 46 || 60 || 5.198 || 37 || 85 || 125 || 40
|-
| 1999 || 515.000 || 653.012 || 78,9 || 113 || 62 || 51 || 4.557 || 60 || 69 || 148 || 43
|-
| 2000 || 515.000 || 653.012 || 78,9 || 120 || 66 || 54 || 4.291 || 69 || 72 || 154 || 43
|-
| 2001 || 515.000 || 653.012 || 78,9 || 111 || 65 || 46 || 4.639 || 67 || 64 || 143 || 43
|-
| 2002 || 515.000 || 653.012 || 78,9 || 111 || 65 || 46 || 4.639 || 67 || 63 || 140 || 43
|-
| 2003 || 540.000 || 717.912 || 75,2 || 102 || 65 || 37 || 5.294 || 81 || 54 || 133 || 43
|-
| 2004 || 515.000 || 717.912 || 71,7 || 107 || 64 || 43 || 4.813 || 81 || 60 || 130 || 43
|-
| 2006 || 518.000 || 721.700 || 71,8 || 101 || 66 || 35 || 5.128 || 80 || 42 || 111 || 43
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quod munus

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Пуэрто-Рико